Зуар — місто на півночі Чаду.
 Зуар — село у Шаумянівському районі Нагірно-Карабаської Республіки.